Unter Manteuffel-Kaserne versteht man

 die ehemalige, 1937 eröffnete Manteuffel-Kaserne in Bad Kissingen, die nach dem Krieg von der US Army unter dem Namen Dalley Barracks weiter genutzt wurde, siehe Bad Kissingen#Nationalsozialismus 
 die von 1958 bis 1993 bestehende Manteuffel-Kaserne in Hofgeismar, siehe Hofgeismar#Manteuffel-Kaserne
 Manteuffel-Kaserne (Strassburg) Kaiserliche Kaserne in Strassburg, Standort des 3._Unter-Elsässisches_Infanterie-Regiment_Nr._138